Tarassow bzw. Tarasov (männliche Form, kyrillisch ) bzw. Tarassowa/Tarasova (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Pawlowitsch Tarassow (* 1947), sowjetisch-russischer Diplomat
 German Fjodorowitsch Tarassow (1906–1944), sowjetischer Generalmajor
 Ilja Sergejewitsch Tarassow (* 1992), russischer Naturbahnrodler
 Irina Iwanowna Tarassowa (* 1987), russische Kugelstoßerin

 Jewgenija Maximowna Tarassowa (* 1994), russische Eiskunstläuferin
 Kristina Michailowna Tarassowa (* 1991), russische Handballspielerin
 Maxim Wladimirowitsch Tarassow (* 1970), russischer Leichtathlet
 Nikolai Konstantinowitsch Tarassow (1923–1994), sowjetischer Jurist und Richter

 Tatjana Anatoljewna Tarassowa (* 1947), russische Eiskunstlauftrainerin
 Tetjana Tarassowa-Kowalenko (* 1957), sowjetische Eisschnellläuferin 
 Wadim Gennadjewitsch Tarassow (* 1976), russisch-kasachischer Eishockeytorwart
 Yuliya Tarasova (* 1986), usbekische Leichtathletin